Кратер Дейл (), не путать с кратером Дейли () — небольшой ударный кратер в восточной экваториальной области видимой стороны Луны. Название присвоено в честь английского нейробиолога, лауреата Нобелевской премии по физиологии и медицине в 1936 году, Генри Дейла (1875—1968) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1976 г.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Блек на западе; кратер Кестнер на северо-западе; кратер Кисс на севере-северо-востоке; кратер Крейкен на востоке-северо-востоке; кратер Элмер на юго-востоке и кратер Ансгар на юго-западе. На севере от кратера находится Море Смита. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 23,4 км, глубина 2,25 км.

Кратер имеет полигональную форму. Вал кратера значительно разрушен и скруглен, юго-западная часть вала перекрыта приметным небольшим чашеобразным кратероом. Высота вала над окружающей местностью достигает 810 м, в северной части возвышение вала несколько меньше, объем кратера составляет приблизительно 300 км³. Дно чаши кратера сравнительно ровное, отмечено несколькими маленькими кратерами, без приметных структур. В окрестностях кратера находятся слабо различимые останки нескольких древних кратеров.

За счет своего расположения у восточного лимба Луны кратер при наблюдениях имеет искаженную форму, условия наблюдения зависят от либрации Луны.

Сателлитные кратеры 
Отсутствуют.

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны.
 Снимок кратера с борта Аполлона-12.
 Фототопографическая карта окрестностей кратера.
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны